Seeburg (Mansfelder Land), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Seeburg (Nedersaksen),een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Jeziorany (Duits: Seeburg), een stad in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië